Ба́рбара — женское личное имя, западноевропейский вариант имени Варвара, уменьшительное — Барби, Бася, Бэбс (Бабс). 
 Прорыв линии Барбара — наступательная операция англо-американских войск в ходе Второй мировой войны.
 (234) Барбара — астероид главного пояса, открытый в 1883 году и названный в честь Варвары Илиопольской.

Имя 
 Барбара Австрийская (1539—1572) — дочь императора Фердинанда I, в замужестве — герцогиня Феррары и Модены (с 1565).
 Барбара Бранденбургская (1422—1481) — дочь курфюрста Иоганна Алхимика, в замужестве — маркграфиня Мантуанская (1444—1478).
 Барбара Бранденбургская (1464—1515) — дочь курфюрста Альбрехта III, супруга короля Чехии и Венгрии Владислава II Ягеллона (c 1476).
 Барбара София Бранденбургская (1584—1636) — дочь курфюрста Иоахима Фридриха, в замужестве — герцогиня Вюртембергская (c 1609).
 Барбара Португальская (1711—1758) — португальская инфанта, супруга Фердинанда VI и королева-консорт Испании (с 1746).
 Барбара Радзивилл (1520—1551) — великая княгиня литовская, жена Сигизмунда II Августа, королева Польши (с 1550).
 Барбара Цилли (1395—1451) — жена императора Сигизмунда, королева-консорт Венгрии, Германии и Богемии (до 1437).
 Барбара Ягеллон (1478—1534) — польская принцесса из рода Ягеллонов, в замужестве — герцогиня Саксонии (с 1500).

Псевдоним 
 Барбара (наст. имя Моник Андре Серф; 1930—1997) — французская певица, актриса и автор песен.

Фамилия 
 Барбара, Агата (1923—2002) — президент Мальты в 1982—1987 годах.
 Барбара, Ванесса (род. 1982) — бразильская писательница и журналистка.
 Барбара, Джозеф (1911—2006) — американский художник-мультипликатор, режиссёр и продюсер.
 Барбара, Этьен (род. 1982) — мальтийский футболист, нападающий.

Топоним 
 Барбара — город в провинции Анкона, Италия.
 Барбары — посёлок в Гомельской области, Белоруссия.
 Барбара — река во Львовской области, Украина.

В культуре

Литература 
 «» — пьеса Бенито Гальдоса (1905).
 «» — повесть Йоргена-Франца Якобсена (1939).
 «» — поэма Жака Превера (1946).

Кинематограф 
 «» — фильм Франка Висбара (Германия, 1961).

 «» — фильм с Рафаэллой Карра в главной роли (Аргентина, 1980).

 «» — фильм Нильса Малмроса по одноимённому роману Якобсена (Дания, 1997).
 «» — кинокомедия Анджело Орландо (Италия, 1998).

 «Барбара» — фильм Кристиана Петцольда (Германия, 2012).

Музыка 
 «» — последний альбом певицы Барбары (1996). 
 «Барбара» — песня Жозефа Космы на стихи Жака Превера (1947) 
 «Барбара» — песня российской рок-группы «Би-2».

Театр 
 «Брель и Барбара» — балет Мориса Бежара (2001).

См. также 
 Барбар